En vaporizer (amerikansk for en fordamper) er et apparat som bruges til at fordampe en substans så den kan inhaleres. Når man bruger en vaporizer ryger man ikke, og mange af de skadelige effekter som rygere mærker findes ikke hos dem der bruger vaporizer. Ydermere kan adskillige vaporizerer også benyttes til aromaterapi.

Ekspempler på fordampingsintervaller (temperatur)

Kilder 

Maskiner
Vand